Проко́фьева — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Прокофьева, Вера Николаевна (1907—1987) — заслуженный мастер спорта СССР (хоккей с мячом, 1937).
 
 Прокофьева, Елена Геннадьевна (род. 1994) — российская спортсменка (синхронное плавание).
 Прокофьева, Лина Ивановна (1897—1989) — советская певица сопрано, жена композитора С. С. Прокофьева.
 Прокофьева, Марина Сергеевна (род. 1982) — украинская дзюдоистка.
 Прокофьева, Мира Александровна (Мария-Цецилия Абрамовна Мендельсон; 1915—1968) — либреттистка, автор мемуаров, жена С. С. Прокофьева.
  (ур. Фёдорова) — российская дзюдоистка и самбистка, серебряная медалистка чемпионата России по дзюдо в весе до 48 кг (1996).
 Прокофьева, Ольга Евгеньевна (род. 1963) — советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России.
 Прокофьева, Пелагея Никитична (1912—1987) — советская колхозница, Герой Социалистического Труда (1966).
 Прокофьева, Софья Леонидовна (урождённая Фейнберг; род. 1928) — советская писательница и поэтесса, драматург, сценаристка, жена О. С. Прокофьева.

См. также